The Wedding Party, film américain de Brian De Palma (1969)
 The Wedding Party, titre alternatif du film américain Once Upon a Zipper de Christie Conochalla (2014) 
 The Wedding Party, film nigérian de Kemi Adetiba (2016)